

Persone
 Alessandra Negrini (1970) – attrice brasiliana
 Antonio Beffa Negrini (1532-1602) – scrittore, poeta e storico italiano
 Antonio Beffa Negrini (1782-1839) – militare italiano 
 Antonio Negrini (1903-1994) – ciclista su strada e pistard italiano
 Carlo Negrini (1826-1866) – tenore italiano
 Chiara Negrini (1979) – pallavolista italiana
 Emanuele Negrini (1974) – ex ciclista su strada italiano
 Ferdinando Negrini (1886-1943) – politico e dirigente sportivo italiano
 Grazia Negrini (1944-2021) – attivista femminista italiana
 Gualtiero Negrini (1961) – direttore d'orchestra, regista, cantante e attore statunitense di origine irlandese-italiana 
 Luciana Negrini (...) – attrice italiana, attiva soprattutto in teatro e in televisione
 Luciano Negrini (1920) – canottiere italiano, medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Berlino del 1936
 Valerio Negrini (1946-2013) – musicista e paroliere italiano
 Vincenzo Negrini, pseudonimo di Vincenzo Bartolomeo Trentanove (1804-1840) – basso-baritono italiano

Altro
 Beffa Negrini – antica nobile famiglia mantovana risalente al XVI secolo
 Palazzo Beffa Negrini – edificio di Asola, provincia di Mantova
 Negrini Speedway – ciclomotore prodotto dalla Negrini di Savignano